Je pense à vous (1992), een film van de gebroeders Dardenne
Je pense à vous (2006), een film van Pascal Bonitzer